Haberthal ist ein Ortsname von:

 Haberthal (Jettenbach), Ortsteil der Gemeinde Jettenbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haberthal (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern